Cortinesi – abitanti di Corte (Francia)

Cortinesi – abitanti di Cortino